Котецький Володимир Станіславович (1893—1918) — український галицький студентський діяч, публіцист.
 Котецький Костянтин (1883—1936) — інженер-хімік, хорунжий УСС.
Прізвища